El término Rollandia puede referirse a:

 Rollandia, un género de plantas;

o

 Rollandia, un género de aves.